Magician oder The Magician steht für:
 Magician (Computerspiel), Computerspiel (1991)
 Magician (Band), brasilianische Band
 The Magician (DJ), belgischer DJ und Musikproduzent

Bücher:  

 The Magician, Originaltitel von Der Magier (William Somerset Maugham), Roman von William Somerset Maugham (1908) 
 Magician, erster Roman der Midkemia-Saga von Raymond Feist (1982)  

The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel – The Magician, Originaltitel von Der dunkle Magier, Roman von Michael Scott (2008)

Film und Fernsehen:
 The Magician (1900), US-amerikanischer Stummfilm von Thomas A. Edison
 The Magician, Originaltitel von Der Magier (1926), US-amerikanischer Film von Rex Ingram
 The Magician, Originaltitel von Der Magier (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Personen:
 Magician, Spitzname von Antonio Esfandiari (* 1978), US-amerikanisch-iranischer Pokerspieler

Siehe auch:
 The Magicians